Константи́н Миро́нов:
 
 Миронов, Константин Яковлевич (1901—1941) — советский актёр и режиссёр.